Владимир Цветов:
 Цветов, Владимир Евгеньевич (1933—2009) — советский инженер-испытатель космической техники, Герой Российской Федерации (1997).
 Цветов, Владимир Яковлевич (1933—1993) — международный обозреватель, телекомментатор, востоковед, японист.